Il doppio  del Generali Ladies Linz 2011 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2011.

Renata Voráčová e Barbora Záhlavová-Strýcová erano le detentrici del titolo ma Voráčová non ha partecipato. Záhlavová-Strýcová ha fatto coppia con Iveta Benešová ma sono state eliminate nei quarti di finale.

Marina Eraković e Elena Vesnina hanno sconfitto in finale Julia Görges e Anna-Lena Grönefeld per 7-5, 6-1.

Teste di serie 

  Gisela Dulko /  Flavia Pennetta (quarti di finale, ritirate per infortunio di Flavia Pennetta)
  Natalie Grandin /  Vladimíra Uhlířová (primo turno)

  Iveta Benešová /  Barbora Záhlavová-Strýcová (quarti di finale) 
  Marina Eraković /  Elena Vesnina (campionesse)

Tabellone

Note 
 

Generali Ladies Linz 2011